BEH steht für:
 Brout-Englert-Higgs-Mechanismus (BEH-Mechanismus), siehe Higgs-Mechanismus
 Southwest Michigan Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Benton Harbor und St. Joseph, Michigan

beh steht für:
 Biali (ISO-639-3-Code), Gursprache in Benin und Burkina Faso

Abkürzung